Det finns flera skådespelare som hetat Erik Johansson:

 Erik Johansson (skådespelare, 1891–1939)
 Erik Johansson (skådespelare, född 1979)